Baudrecourt (Haute-Marne)
 Baudrecourt (Moselle)